Plegoperla är ett släkte av bäcksländor. Plegoperla ingår i familjen Gripopterygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäcksländor
Plegoperla